Агешин — фамилия; имеет женскую форму Агешина.
 Агешин, Валерий (род. 1972) ― латвийский политик и юрист русского происхождения.
 Агешин, Григорий Севастьянович (1915—1982) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.